David Caude (né en 1974), grimpeur français.

Voir aussi 
 Alexandra Henrion-Caude (née en 1969), généticienne franco-britannique.